Пален — власна назва.

Персоналії 
 Палени — німецький шляхетний рід.
 Петер-Йоганн-Крістоф фон дер Пален (1777–1864) — російський генерал, син Петера-Людвіга.
 Петер-Людвіг фон дер Пален (1745—1826) — російський генерал, губернатор Курляндії.